Lißmann oder Lissmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Marie Lißmann-Gutzschbach (1847–1928), deutsche Sängerin (Sopran) 
 Ernst Ludwig Lißmann (1885–1980), deutscher Politiker, Prokurist und Verwaltungsbeamter
 Eva-Katharina Lissmann (1883–nach 1917), deutsche Sängerin (Alt) 

 Hans Lissmann (auch Hans Lißmann; 1885–1964), deutscher Sänger (Tenor)
 Hans Werner Lissmann (1909–1995), russisch-deutsch-britischer Zoologe
 Kurt Lissmann (auch Kurt Lißmann; 1902–1983), deutscher Komponist und Chorleiter 
 Paul Lissmann (1879–1929), deutscher Nervenarzt